Kinard  ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Kinard (* 1950), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Frank Kinard (1914–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 J. Spencer Kinard, US-amerikanischer Reporter
 Tori Kinard (* 1987), US-amerikanische Tennisspielerin
 Utami Kinard (* 1951), indonesische  Badmintonspielerin, siehe Utami Dewi

sowie der Name von 

 Felim O’Neill of Kinard († 1652), irischer Adliger

Siehe auch:
 Kinnard
 Kynard
 Kinnaird